Amerikai Egyesült Államok
 Peck (Florida)
 Peck (Idaho)
 Peck (Kansas)
 Peck (Louisiana)
 Peck (Michigan)
 Peck (Ohio)
 Peck (Oregon)
 Peck (Wisconsin)